Список чешуекрылых на Островах Питкэрн включает в себя 22 вида чешуекрылых (Lepidoptera, дневные и ночные бабочки), обитающих на Островах Питкэрн, к которым относятся острова Хендерсон, Дюси, Оэно, Сэнди и Питкэрн.

Бабочки

Nymphalidae 

 Hypolimnas bolina otaheitae (Felder, 1862)

Моли

Arctiidae 

  (Hampson, 1907)

Gelechiidae 

  (Butler, 1881)

Geometridae 

 Anisodes niveopuncta (Warren, 1897)
  (Swinhoe, 1902)
 Thalassodes pilaria (Guenée, 1857)

Noctuidae 

  (Linnaeus, 1758)
  (Fabricius, 1775)
  (Guenée, 1852)
  (Fabricius, 1781)
  (Doubleday, 1843)
  (Walker, 1857)
  (Walker, 1865)
  (Fabricius, 1775)
  (Guenée, 1852)
  (Walker, 1857)

Pyralidae 

  (Walker, 1859)

Sphingidae 

 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
  (Cramer, 1777)
  (Holloway, 1990)

Tineidae 

 Виды 
 Виды

Литература 

 
 

Списки чешуекрылых по регионам
Насекомые Океании